Osoby:
 Kevin Randleman − amerykański zapaśnik i zawodnik mieszanych sztuk walki
Miejscowości w USA:
 Randleman – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Randleman (ang. Randleman Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph